Un algoritmo detecta personas con alta probabilidad de cometer actos violentos y elabora una lista caliente de futuros criminales.

Se utiliza esta técnica como forma de agilizar el modo de procesar toda la descomunal información que rodea a las investigaciones policiales. Reino Unido es uno de los países pioneros en esta iniciativa. Por este motivo, en 2010 nació el llamado, que pretende simplificar la labor de la policía en el caso de delitos cometidos con armas de fuego. Odissey es, por un lado, una gran base de datos en la que se incorpora toda la información relativa a las armas y municiones que utilizan los delincuentes en los distintos rincones de Europa. «Algunas bandas de determinados territorios utilizan armamento específico, que casi no se emplea en otros lugares del continente europeo», explica.

Así, mediante un software diseñado para esta función, se establecen paralelismos entre el uso de una determinada arma relacionándolo con probables perfiles psicológicos, con historiales de criminales reincidentes fichados por la policía, con estadísticas de cuántos delitos con una herramienta similar se han cometido.

Crime Analyst 
Crime Analyst es una herramienta que proporciona estadísticas sobre los diferentes delitos que se producen en una zona geográfica, prestando especial atención a las horas del día o días de la semana en que suceden; de este modo, se obtine una visión ampliada de la delincuencia, como una especie de anticipación al crimen en un momento y en un punto concreto de la ciudad.

La viabilidad de este sistema aún está siendo estudiada, pero, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid trabaja con una tecnología similar, que establece un mapa de áreas potencialmente más peligrosas para los peatones, de cara a prevenir futuros atropellos.

Mapa del delito 

El mapa de la delincuencia ayuda a detectar cuáles son las zonas más peligrosas y conflictivas y cuáles las más tranquilas, en una región o en un país determinados. Para ello, la información que sirve de base a esta nueva aplicación procede de bases de datos policiales y medios de comunicación. Su utilidad reside en poder navegar por un mapa y que al instante se vayan cargando los delitos sucedidos en esa ciudad. De este modo, los ciudadanos pueden conocer de primera mano cuáles son los problemas de seguridad que les rodean, y, a su vez, aportar nuevos delitos a dicho mapa mediante denuncia, por lo que la información se actualiza y completa diariamente, y el mapa de delitos cambia constantemente. El usuario puede modificar el mapa, añadiendo aquellos delitos de los que tenga conocimiento.

Bibliografía 
 Fernández, Vicente; y Quevedo, Luis. Huella digital. Revista Quo. Año 2014, N.º229, 130pp.
 Bosque Sendra, Joaquín (1992): Sistemas de información geográfica, colección monografías y tratados, serie geográfica y ecológica, Ediciones Rialp. Madrid.

Enlaces externos 
 http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2013-9-7110&dsID=Documento.pdf
 https://web.archive.org/web/20130619055956/http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano4-2006/a42006art2.pdf
 http://www.mapadelainseguridad.com/